Алекса́ндр Алекса́ндрович Ра́нних (род. 25 июля 1949) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (1992).

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1971). Владеет английским и финским языками. Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо.

На дипломатической работе с 1971 года.
 В 1971—1976 — референт, атташе генерального консульства СССР в Турку (Финляндия).
 В 1976—1978 — атташе Скандинавского отдела МИД СССР.
 В 1978—1980 — третий, второй секретарь Секретариата заместителя министра иностранных дел СССР И. Н. Земскова.
 В 1980—1986 — второй, первый секретарь, пресс-атташе посольства СССР в Финляндии.
 В 1986—1991 — советник, помощник, заведующий Секретариатом первого заместителя министра иностранных дел СССР А. Г. Ковалёва.
 В 1991—1992 — посол по особым поручениям МИД СССР, России.
 2 марта 1992 — 25 ноября 1996 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии.
 В 1997—1998 — заместитель директора Первого Европейского департамента МИД России.
 В 1998—1999 — директор департамента — исполнительный секретарь МИД России.
 С 1998 г. — доцент кафедры дипломатической службы МГИМО МИД России.
 В 1999—2002 — директор Департамента безопасности МИД России.
 28 февраля 2002 — 15 декабря 2005 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исландии.
 3 апреля 2006 — 23 августа 2010 — посол по особым поручениям МИД России, полномочный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
 27 августа 2010 — 13 февраля 2015 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Танзании.
С 2015 на пенсии.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (6 августа 1992).

Семья 
Женат, имеет дочь.

Награды 
 Мастер спорта (самбо);
 Мастер спорта (дзюдо);
 орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (27 февраля 2005 года) — «за деятельное содействие обретению Свято-Никольским приходом Московского Патриархата участка земли для строительства православного храма в Рейкьявике».

Примечания

Ссылки 
 Биография на ЦентрАзия
 Биография на сайте МИД России
 Интервью в журнале «Самозащита без оружия»

Выпускники МГИМО
Преподаватели МГИМО
Главы департаментов МИД России
Послы Российской Федерации в Латвии
Послы Российской Федерации в Исландии
Послы Российской Федерации в Танзании
Представители Российской Федерации при ОДКБ
Чрезвычайные и полномочные послы России
Мастера спорта СССР